Серія A () — найвища ліга чемпіонату Еквадору з футболу, в якій виявляється чемпіон країни та учасники міжнародних клубних змагань.

Чемпіони та призери

Клуби за титулами

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Список чемпіонів на сайті RSSSF 

Еквадор
Футбол в Еквадорі